Не́вский, Алекса́ндр Алексе́евич:
 Невский, Александр Алексеевич (1818—1895) — духовный писатель.
 Невский, Александр Алексеевич (1858 — ?) — русский генерал-майор.